Tancarville est une localité française située en Seine-Maritime.

Plusieurs entités, ouvrages d'art ou produit tirent leur nom, directement ou indirectement de cette localité :
 Pont de Tancarville, pont suspendu situé en partie sur la commune de Tancarville ;
 Tancarville, marque d'étendoir, dont le nom a été choisi par analogie avec le pont suspendu, passée dans le langage courant (cf. tancarville) et actuellement détenue par la société française Herby.
 Canal de Tancarville, canal reliant la Seine (depuis Tancarville) au Havre.
 Château de Tancarville, fondé au  par Raoul de Tancarville.
 Famille de Tancarville, ancienne famille nobiliaire de Normandie dont le premier représentant est Willelmus de Tancarvilla (1103).
 Comté de Tancarville, ancienne fief et seigneurie de Normandie, érigé au  siècle en comté, dont la capitale était Tancarville.

Notes et références